On se retrouvera peut faire référence à :
 On se retrouvera, chanson française de Francis Lalanne, bande originale du film Le Passage sorti en 1986 ;
 On se retrouvera, roman français de Laëtitia Milot paru en 2013 ;
 On se retrouvera, téléfilm français de Joyce Buñuel diffusé en 2015, adaptation du roman éponyme.